Thulêan Mysteries () — двенадцатый студийный альбом норвежского музыкального проекта Burzum, выпущенный 13 марта 2020 года Варгом Викернесом на лейбле Byelobog Productions.

Обложкой данному альбому послужила картина Теодора Северина Киттельсена Nøkken — ().

Предпосылки 
В октябре 2019 года Викернес опубликовал твит о том, что он планирует выпустить ещё один альбом Burzum, цель которого — служить фоновой музыкой для игры в разработанную Викернесом настольную ролевую игру MYFAROG (Mythic Fantasy Role-playing Game).

Дата выхода 
18 декабря 2019 года Burzum опубликовал обложку альбома. 13 марта 2020 года альбом вышел на лейбле Byelobog Productions в формате двойного CD и на лейбле Back On Black в формате двойного винила.

Список композиций 
1 СD

2 CD

Участники записи 
 Варг Викернес — вокал, все инструменты.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы Burzum